Ilıca (district), een Turks district in de provincie Erzurum
 Ilıca (stad), de hoofdplaats van het Turkse district Ilıca